Запа́л — многозначное слово:
 Запал — устройство, средство воспламенения заряда в боевых припасах.
 Запал — в разговорной речи термин чрезвычайной горячности, пыла и задора.
 Запал — эмфизема лёгких у лошадей и других домашних животных из-за переутомления; выражается в сильной одышке.